Михаи́л Родио́нов:
 Родионов, Михаил Александрович (1918—1942) — Герой Советского Союза.
 Родионов, Михаил Анатольевич (1946—2022) — российский востоковед.
 Родионов, Михаил Егорович (1915—1941) — Герой Советского Союза.
 Родионов, Михаил Иванович (1907—1950) — председатель Совета министров РСФСР (1946—1949).
 Родионов, Михаил Иосифович (1902—1987) — Герой Советского Союза.
 Родионов, Михаил Кузьмич (1937—2022) — украинский учёный и политик.
 Родионов, Михаил Петрович (1904—1976) — советский хозяйственный руководитель.
 Родионов, Михаил Семёнович (1885—1956) — российский художник.
 Родионов, Михаил Фёдорович (1915—1992) — майор, Герой Советского Союза.